Willow Bunch est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

Willow Bunch, ville du sud de la Saskatchewan
Willow Bunch Giant, surnom du lutteur et géant Édouard Beaupré 
Willow Bunch, ancienne circonscription fédérale de la Saskatchewan
Willow Bunch, ancienne circonscription provinciale de la Saskatchewan

Voir aussi
Notukeu-Willow Bunch, ancienne circonscription provinciale de la Saskatchewan

Homonymie de toponyme